Hannay ist der Familienname folgender Personen:

 David Hannay, Baron Hannay of Chiswick (* 1935), britischer Diplomat
 James Hannay (Pseudonym Percival Plug; 1827–1873), britischer Journalist und Schriftsteller
James Ballantyne Hannay (1855–1931), schottischer Chemiker
 John Hannay (* 1951), britischer Physiker
 Norman Bruce Hannay (1921–1996), US-amerikanischer Chemiker
 Roger Hannay (1930–2006), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Clan Hannay